Шарма́нка:
 Шарманка — механический духовой инструмент.
 «Шарманка» — жаргонное название некоторых видов радиостанций.
 «Шарманка» — книга Елены Гуро (1909).